Torikatu peut désigner l'une des routes suivantes :

 Torikatu, rue d'Hämeenlinna
 Torikatu, rue de  Joensuu
 Torikatu, rue de  Kokkola
 Torikatu, rue d'Oulu
 Torikatu, rue de  Tornio.